Duodez (von lat. duodecim „zwölf“) steht für: 
 Duodezformat, das kleinste der historischen Buchformate, bei dem der Bogen zwölf Blätter zählt 
 Duodezstaat, vom Buchformat abgeleitete spöttische Bezeichnung für einen sehr kleinen Staat, siehe Zwergstaat
 Duodez (Hermann Löns), eine Satire von Hermann Löns über die Zustände und Verhaltensmuster in einem kleinen Fürstentum

Siehe auch:
 Duodecim